Палата депутатов Люксембурга (, , ) — законодательный орган Люксембурга.

Состав и полномочия 
Палата депутатов состоит из 60 депутатов, избираемых путём прямых всеобщих выборов по пропорциональной системе сроком
на 5 лет. Члены Палаты депутатов не могут быть членами правительства. Правительство ответственно перед Палатой депутатов.

Результаты некоторых выборов

Выборы 2018 года 
 Христианско-социальная народная партия — 28,31 %
 Люксембургская социалистическая рабочая партия — 17,60 %
 Демократическая партия — 16,91 %
 «Зеленые» — 15,12 %
 Альтернативная демократическая реформистская партия — 8,28 %
 Пиратская партия — 6,45 %
 Левые — 5,48 %
 Коммунистическая партия Люксембурга — 1,27 %
 Демократия — 0,29 %
 Консерваторы — 0,27 %

Выборы 2013 года 
 Христианско-социальная народная партия — 33,66 %
 Люксембургская социалистическая рабочая партия — 20,28 %
 Демократическая партия — 18,27 %
 «Зеленые» — 10,13 %
 Альтернативная демократическая реформистская партия — 6,65 %
 Левые — 4,92 %
 Коммунистическая партия Люксембурга — 1,63 %
 Партия за полную демократию — 1,50 %

Выборы 2009 года 
 Христианско-социальная народная партия — 38,0 %
 Люксембургская социалистическая рабочая партия — 21,5 %
 Демократическая партия — 15,0 %
 «Зеленые» — 11,7 %
 Альтернативная демократическая реформистская партия — 8,1 %
 Левые — 3,1 %
 Коммунистическая партия Люксембурга — 1,4 %
 Гражданский список — 0,8 %

Выборы 2004 года 
 Христианско-социальная народная партия — 36,11 %
 Люксембургская социалистическая рабочая партия — 23,37 %
 Люксембургская демократическая партия — 16,05 %
 «Зеленые» — 11,58 %
 Комитет действия за демократию и справедливость — 9,95 %

Выборы 1999 года 
 Христианско-социальная народная партия — 30,1 %
 Люксембургская демократическая партия — 22,35 %
 Люксембургская социалистическая рабочая партия — 22,29 %
 Комитет действия за демократию и справедливость — 11,31 %
 «Зеленые» — 9,08 %
 «Левые» — 3,3 %

См. также 
 Парламентские выборы в Люксембурге (2013)

Ссылки 
 Сайт Палаты депутатов Люксембурга

Политика Люксембурга
Люксембург